Арлисса Руперт (), наиболее известна как просто Арлисса (; род. 21 сентября 1992, Ханау, Германия) — британская певица немецко-американского происхождения. На её счету три сингла, сотрудничество с Нэсом и включение в опрос Sound of 2013, который проводился компанией BBC.

Карьера 
Выросла в районе . Начала сочинять музыку, ещё обучаясь в старших классах. В возрасте 19 лет она подписала контракт с лейблом London Records, а позже с лейблом Jay Z Roc Nation. По её словам, её друг, с которым она записывала музыку, пригласил людей из London Records к ним в студию для демонстрации материала, и они предложили ей контракт в тот же день. Позже композиции были показаны представителям лейбла Roc Nation в Нью-Йорке, которые также согласились подписать с ней контракт.

Трек Арлиссы «Hard To Love Somebody» заинтересовал одно из музыкальных издательств, которое обратило внимание Нэса на сочинение девушки. Нэс после прослушивания согласился на совместную запись сингла. Арлисса позже отозвалась об их сотрудничестве как «о потрясающем опыте для неё». «Hard to Love Somebody» была выбрана  в качестве песни недели на BBC Radio 1 в ноябре 2012 года. В 2013 году Арлисса была включена в «список перспективных молодых исполнителей, с чьим творчеством следует ознакомиться», по результатам опроса Sound of 2013, проводимом BBC.

Первый официальный сингл Арлиссы «Sticks & Stones» был выпущен 3 марта 2013 года и в отзывах характеризовался как «сильная поп-композиция» и «ритмичный гимн разрыву отношений». Песня заняла 48 место в UK Singles Chart, продержавшись там неделю вплоть до 16 марта 2013 года. В апреле того же года певица перешла от London Records к лейблу Capitol Records UK. 16 декабря 2013 года состоялся релиз песни «Into The Light», которая потом появилась в рекламе компании Littlewoods.

Выпуск альбома был отложен, однако композиции «Braveheart» и «Writing On The Wall» были выложены на странице в Soundcloud. В 2014 году она записала сингл «Stay Up All Night» совместно с бельгийским диджеем Netsky и выступила с этой песней на фестивалях 2014 Reading Festival и SW4. Также певица является фотомоделью и имеет контракт с агентством Next London. В 2017 году Нелли Фуртадо перепела «Sticks and Stones» для своего шестого студийного альбома The Ride

Арлисса стала соавтором песни к-поп-группы BTS «». Сингл имел успех, возглавив Gaon Digital Chart и с тех пор превысил 2 500 000+ скачиваний. Песня также получила звание «Песня года» на церемонии вручения премии Melon Music Awards 2017.

В январе 2018 года сотрудничала с британским диджеем/продюсером Джонасом Блю над EDM-версией своей песни «». В марте 2018 года она была выбрана  исполнителем месяца и попала на шоу NBC Today, которое вели  и Кэти Ли Гиффорд, транслировавшееся на национальном уровне в США 21 марта 2018 года, где Арлисса исполнила вживую акустическую версию своего сингла.

Арлисса стала соавтором и исполнителем трека «We Won’t Move» для фильма 2018 года «Чужая ненависть», основанного на бестселлере The New York Times по роману . Она исполнила трек на международной премьере фильма на кинофестивале в Торонто в 2018 году.

В январе 2020 года Арлисса подтвердила название своего дебютного альбома — The Broken Hearted.

Дискография

Студийные альбомы

Мини-альбомы

Синглы

В качестве ведущего артиста

В качестве приглашённого артиста

Прочие появления

Автор и соавтор для других исполнителей

Примечания

Ссылки 
 

Авторы-исполнители Великобритании
Поэты-песенники Великобритании
Музыканты инди-попа
Поп-музыканты Великобритании
Фотомодели Великобритании
Поп-вокалисты Великобритании